Ел Контенто има више значења:

 Ел Контенто (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Контенто (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Контенто (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Контенто (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику